Podsavezna liga Zagrebačkog nogometnog podsaveza (Podsavezna liga Zagreb) je bila liga 4. stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije za sezonu 1961./62. 
Sudjelovalo je ukupno 14 klubova, a prvak je bio "Tekstilac" iz Zagreba.

Ljestvica 
{| class="wikitable" 
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||Tekstilac Zagreb ||22 ||13 ||5 ||4 ||51 ||23 ||31 
|-
|2. ||OTJ Zagreb ||22 ||13 ||4 ||5 ||44 ||23 ||30 
|-
|3. ||Slavija Zagreb ||22 ||11 ||5 ||6 ||39 ||26 ||27 
|-
|4. ||Rudeš Zagreb ||22 ||9 ||6 ||7 ||47 ||42 ||24 
|-
|5. ||Sava Zagreb ||22 ||9 ||6 ||7 ||29 ||28 ||24 
|-
|6. ||Mladost Zagreb ||22 ||7 ||7 ||8 ||32 ||36 ||21 
|-
|7. ||Samobor ||22 ||8 ||4 ||10 ||39 ||37 ||20 
|-
|8. ||Sloboda Podsused ||22 ||6 ||8 ||8 ||35 ||39 ||20 
|-
|9. ||Dubrava Zagreb ||22 ||7 ||5 ||10 ||28 ||41 ||19 
|-
|10. ||Sloga Zagreb ||22 ||5 ||6 ||11 ||26 ||36 ||16 
|-
|11. ||Savica Zagreb ||22 ||6 ||4 ||12 ||38 ||53 ||16 
|-
|12. ||Maksimir Zagreb ||22 ||4 ||8 ||10 ||32 ||56 ||16 
|-
!colspan="9"|
|-
|colspan="9" align="center"|'izvan konkurencije 
|-
| ||Lokomotiva II Zagreb ||26 ||20 ||3 ||3 ||114 ||33 ||43 
|-
| ||Jaska Jastrebarsko ||26 ||5 ||1 ||20 ||36 ||110 ||21 
|}
 "Jaska" i  "Lokomotiva II"'' nastupali van konkurencije
 Podsused danas dio Zagreba

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice 
 Prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza
 Zagrebački nogometni podsavez
 Zagrebačka zona 1961./62.

Izvori 
 nk-maksimir.hr, NK "Maksimir" - Podsavezna liga 1961./62. , pristupljeno 13. prosinca 2017.

1961-62
1961-62
Zagreb-P